

Aziende
 Borsig – azienda tedesca di materiale ferroviario (Borsigwerke)

Persone
 Albert Borsig (1829-1878) – imprenditore tedesco
 Arnold Borsig (1867-1897) – industriale tedesco
 August Borsig (1804-1854) – imprenditore tedesco fondatore della Borsig
 Conrad von Borsig (1873-1945) – industriale tedesco
 Ernst Borsig (dal 1909 von Borsig; 1869-1933) – industriale tedesco

 Gottlieb Wilhelm Borsig (1806–??) – imprenditore tedesco
 Tet Arnold von Borsig (1899-1972) – fotografo tedesco
 Vidor Borsig (* 1963) – giocatore di pallanuoto ceco

Altro
 Borsigwalde – quartiere di Berlino
 Palazzo Borsig – edificio a Berlino
 Villa Borsig Reiherwerder – edificio a Berlino
 Borsigwerke – stazione della metropolitana di Berlino